Panaji (Konkani/Marathi: , ; früher portugiesisch auch Nova Goa, „Neu-Goa“) ist die Hauptstadt des Bundesstaates Goa im Westen von Indien.

Panaji ist heute die offizielle Bezeichnung der Stadt. Während der portugiesischen Herrschaft war sie bekannt als Nova Goa, später auch englisch New Goa; verwendet werden auch die Namen Pangim (portugiesisch) und Panjim (englisch).

Geschichte 

Panaji war ursprünglich eine kleine Vorstadt von Velha Goa, der Hauptstadt der portugiesischen Kolonie Portugiesisch-Indien. Nach einigen Epidemien in Velha Goa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gewann Panaji an Bedeutung: Im Jahre 1759 wurde die damalige Vorstadt zum Sitz des Vizekönigs, 1843 wurde sie dann zur Hauptstadt der Kolonie und erhielt den Namen „Nova Goa“. Nach der Besetzung der Kolonie durch die indische Armee 1961 wurde Panaji zur Hauptstadt der Unionsterritorien Goa, Daman und Diu, und 1987, als Goa zum indischen Bundesstaat proklamiert wurde, dessen Hauptstadt.

Stadtbild 
Panaji ist nach Mormugao und Margao die drittgrößte Stadt von Goa. Die Fläche beträgt ca. 36 km², die Einwohnerzahl betrug zum 1. März 2011 40.017 (mit Vorstädten etwa 100.000); infolge zahlreicher Regierungsinstitutionen ist die Zahl der an den Arbeitstagen Anwesenden wesentlich höher. 

Panaji liegt am linken Ufer des Flusses Mandovi und ist etwa 54 Kilometer vom internationalen Flughafen Dabolim (IATA: GOI) entfernt. 

Vor allem in der Stadtmitte finden sich zahlreiche Gebäude im portugiesischen Kolonialstil. Darunter die Kirche Our Lady of the Immaculate Conception aus dem Jahre 1619. Die Stadt beherbergt aber auch den hinduistischen Mahalaxmi-Tempel und die Jama Masjid-Moschee.

Es gibt eine gesetzliche Regelung, wonach im Stadtzentrum der durch den Monsun regelmäßig stark in Mitleidenschaft gezogene Putz an den Gebäuden jährlich ausgebessert werden muss. Weitere architektonische Denkmäler befinden sich in Alt-Goa. Panaji ist heute jedoch auch eine moderne Stadt mit einer wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung.

Klimatabelle

Söhne und Töchter der Stadt 
 Remo Fernandes (* 1953), Sänger, Gitarrist und Komponist

Weblinks 

 Corporation of The City of Panaji (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Goa
Hauptstadt eines indischen Bundesstaates oder Unionsterritoriums
Municipal Corporation in Goa